Presidente Bernardes (Minas Gerais)
 Presidente Bernardes (São Paulo)